En Pologne, Małgów peut désigner :

 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 Małgów, un village du powiat de Gostyń ;
 Małgów, un village du powiat de Kalisz.